Temple, londoni metróállomás
 Temple, párizsi metróállomás